Gieseke ist der Familienname folgender Personen:

 Gieseke (Bauerngeschlecht), seit dem 16. Jahrhundert nachweisbares Bauerngeschlecht in Harenberg, Region Hannover

 Jens Gieseke (* 1964), deutscher Historiker
 Jens Gieseke (Politiker) (* 1971), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)
 Ludwig Gieseke (* 1925), deutscher Verwaltungsjurist
 Otto Gieseke (1891–1958), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
 Paul Gieseke (1888–1967), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker (DVP)
 Wiltrud Gieseke (* 1947), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Wolfram Gieseke (* 1971), deutscher IT-Sachbuchautor

Siehe auch:
 Giseke
 Giesecke